Alpennordseite steht für:
 die nördlich des Alpenhauptkamms gelegenen Teile der Zentral- und Ostalpen, siehe Alpennordseite (Alpen)
 speziell die Nordabdachung der Ostalpen, siehe Nördliche Randalpen
 speziell eine landschaftliche Region der Schweiz, siehe Alpennordseite (Schweiz)

Siehe auch: 
 Alpensüdseite